The Who - banda de rock
 Who (álbum) - da banda homônima
 Organização Mundial da Saúde - em inglês, World Health Organization (WHO)
 Doctor Who - série de televisão
 Who (Unix) - comando do sistema operacional Unix

Desambiguação